Bonagura ist der Familienname folgender Personen:

 Gianni Bonagura (1925–2017), italienischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Romano Bonagura (1930–2010), italienischer Bobfahrer